Gerd Bartels ist der Name folgender Personen:

 Gerd Bartels (* 1949), deutscher Politiker (PDS, Die Linke), siehe Gerhard Bartels

Gerd Bartels ist der Name folgender Unternehmen:

 Gerd Bartels (Reederei), deutsche Reederei